Никола́й Евсе́ев:
 Евсеев, Николай Васильевич (1915—1968) — советский футболист, тренер.
 
 Евсеев, Николай Сергеевич (род. 1966) — советский пловец.
 Евсеев, Николай Юрьевич (род. 1948) — советский футболист.